Bemposta puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Galicia 
Bemposta (Orense), lugar de la parroquia de Seixalbo, concello de Orense.
A Bemposta (Estrada), lugar de la parroquia de Rubín, concello de Estrada.
A Bemposta (Vilardevós), lugar de la parroquia de Osoño, concello de Vilardevós.

En Portugal 
 Bemposta (Abrantes), freguesia del municipio de Abrantes.
 Bemposta (Mogadouro), freguesia del municipio de Mogadouro.
 Presa de Bemposta.
 Bemposta (Penamacor), antigua freguesia del municipio de Penamacor.
 Pinheiro da Bemposta, antigua freguesia del municipio de Oliveira de Azeméis.
 Palacio da Bemposta, en Lisboa.

En Santo Tomé y Príncipe 
 Bemposta (Santo Tomé), en el distrito Mé-Zóchi.